(814) Таврида () — крупный так называемый «тёмный» астероид главного пояса. Обнаружен 2 января 1916 года русским астрономом Григорием Неуйминым в Симеизской обсерватории и назван в честь древнего названия полуострова Крым — Таврика.

См. также 
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Григорием Неуйминым
Астероиды диаметром от 100 до 200 км